Трансфо́рмер () — це модель глибинного навчання, яка переймає механізм уваги, роздільно зважуючи важливість кожної частини даних входу. Її використовують переважно в області обробки природної мови (ОПМ) та в комп'ютерному баченні (КБ).

Як і рекурентні нейронні мережі (РНМ), трансформери призначено для обробки послідовних даних входу, таких як природна мова, для таких задач як  та реферування тексту. Проте, на відміну від РНМ, трансформери оброблюють дані не обов'язково послідовно. Радше, механізм уваги забезпечує контекст для будь-якого положення в послідовності входу. Наприклад, якщо дані входу є реченням природної мови, то трансформерові не потрібно обробляти його початок, перш ніж взятися за обробку його кінця. Він, радше, визначає контекст, який надає значення кожному слову в цій послідовності. Ця властивість уможливлює набагато більше розпаралелювання, ніж РНМ, і відтак знижує тривалості тренування.

З моменту свого дебюту 2017 року трансформери все частіше стають обраною моделлю для задач ОПМ, замінивши моделі РНМ, такі як довга короткочасна пам'ять (ДКЧП). Додаткове розпаралелювання тренування уможливлює тренування на більших наборах даних, ніж це було колись можливим. Це призвело до розробки попередньо натренованих систем, таких як BERT () та GPT (), які було треновано на великих мовних наборах даних, таких як корпуси Вікіпедії та , і які можливо тонко налаштовувати для конкретних мовних задач.

Походження 

До трансформерів більшість сучасних системи ОПМ покладалися на вентильні РНМ, такі як ДКЧП та вентильні рекурентні вузли (ВРВ), з доданими механізмами уваги (). Трансформери будують на цих технологіях уваги без застосування структури РНМ, підкреслюючи той факт, що механізми уваги самі по собі можуть відповідати продуктивності РНМ з увагою.

Послідовна обробка 

Вентильні РНМ обробляють лексеми послідовно, підтримуючи вектор стану, що містить подання даних, побачене після кожної лексеми. Щоб обробити n-ту лексему, ця модель поєднує стан, що подає речення по лексему n − 1, з інформацією про цю нову лексему, щоби створити новий стан, що подає речення по лексему n. Теоретично, інформація від однієї лексеми може поширюватися послідовністю як завгодно далеко, якщо в кожній точці стан продовжує кодувати контекстну інформацію про цю лексему. На практиці цей механізм має вади: проблема зникання градієнту залишає стан моделі в кінці довгого речення без точної, добутної інформації про попередні лексеми.

Увага 

Цю проблему було розв'язано механізмами уваги. Механізми уваги дозволяють моделі робити висновки зі стану в будь-якій ранішій точці протягом послідовності. Шар уваги має доступ до всіх попередніх станів, і зважує їх відповідно до навченої міри або доречності, забезпечуючи доречну інформацію про віддалені лексеми.

Яскравим прикладом цінності уваги є мовний переклад, у якому для визначення значення слова в реченні є важливим контекст. У системі перекладу з англійської українською перше слово україномовного виходу найімовірніше сильно залежить від перших декількох слів англомовного входу. Проте в класичній моделі ДКЧП, щоби виробити перше слово україномовного виходу, моделі дається лише вектор стану крайнього англомовного слова. Теоретично цей вектор може кодувати інформацію про все англомовне речення, даючи моделі все необхідне знання. На практиці ДКЧП часто зберігає цю інформацію погано. Для подолання цієї проблеми може бути додано механізм уваги: декодувальникові надають доступ до векторів стану кожного вхідного англомовного слова, а не лише крайнього, і він може навчатися ваг уваги, що диктують, як багато уваги приділяти кожному з векторів стану англомовного входу.

При додаванні до РНМ механізми уваги покращують продуктивність. Розробка архітектури Трансформера показала, що механізми уваги були потужними самі по собі, і що послідовна рекурентна обробка даних не була необхідною для досягання виграшу в продуктивності РНМ з увагою. Трансформери використовують механізм уваги без РНМ, обробляючи всі лексеми одночасно, й обчислюючи ваги уваги між ними в послідовних шарах.

Архітектура 

Подібно до раніших моделей, трансформер використовує кодувально-декодувальну архітектуру. Кодувальник складається з кодувальних шарів, що оброблюють вхід ітеративно, шар за шаром, тоді як декодувальник складається з декодувальних шарів, які роблять те саме з виходом кодувальника.

Функцією кожного з кодувальних шарів є породжувати кодування, що містять інформацію про те, які частини входів є релевантними одна до одної. Він передає свої кодування наступному кодувальному шарові як входи. Кожен декодувальний шар робить протилежне, беручи всі ці кодування й використовуючи вбудовану до них контекстну інформацію, щоби породжувати послідовність виходу. Для цього кожен кодувальний та декодувальний шар використовує механізм уваги.

Для кожного входу увага зважує доречність кожного іншого входу та робить висновки з них, щоби виробляти вихід. Кожен декодувальний шар має додатковий механізм уваги, що дістає інформацію з виходів попередніх декодувальників перед тим, як цей декодувальник дістає інформацію з кодувань.

Як кодувальні, так і декодувальні шари мають нейронну мережу прямого поширення для додаткової обробки виходів, та містять за́лишкові з'єднання й кроки шарового унормовування ().

Масштабована скалярнодобуткова увага 

Будівельними блоками трансформера є вузли масштабованої скалярнодобуткової уваги (). Коли трансформеровій моделі передають речення, ваги уваги між усіма лексемами обчислюються одночасно. Вузол уваги виробляє вкладення для кожної лексеми в контексті, які містять інформацію про саму лексему, разом зі зваженим поєднанням інших релевантних лексем, кожну з яких зважено за вагою уваги до неї.

Для кожного вузла уваги трансформерова модель навчається трьох вагових матриць: ваг запиту () , ваг ключа () , та ваг значення () . Для кожної лексеми  вкладення слова входу  множиться на кожну з цих трьох матриць, даючи вектор запиту , вектор ключа , та вектор значення . Ваги уваги обчислюються з використанням векторів запиту та ключа: вага уваги  з боку лексеми  до лексеми  є скалярним добутком  на . Ваги уваги ділять на квадратний корінь розміру векторів ключа, , що стабілізує градієнти під час тренування, та пропускають через softmax, що унормовує ці ваги. Той факт, що  та  є різними матрицями, дає увазі можливість бути несиметричною: якщо лексема  звертає увагу на лексему  (тобто,  є великим), то це не обов'язково означає, що лексема  звертає увагу на лексему  (тобто,  може бути малим). Виходом вузла уваги для лексеми  є зважена сума векторів значення всіх лексем, зважених на , увагу з боку лексеми  до кожної з лексем.

Обчислення уваги () для всіх лексем може бути виражено через одне велике матричне обчислення з використанням функції softmax, що є корисним для тренування через обчислювальні оптимізації матричних операцій, які обчислюють матричні операції швидко. Матриці ,  та  визначено як матриці, в яких -ті рядки є векторами ,  та  відповідно.

Багатоголова увага 

Один набір матриць  називають головою уваги (), й кожен шар у трансформеровій моделі має декілька голів уваги. В той час як кожна з голів уваги звертає увагу на лексеми, що є релевантними до кожної з лексем, з декількома головами уваги ця модель може робити це для різних визначень «релевантності». Крім того, поле впливу, що подає релевантність, може поступово розширюватися в послідовних шарах. Багато трансформерових голів уваги кодують відношення релевантності, що є змістовними для людей. Наприклад, одні голови можуть звертати найбільше уваги на наступне слово, в той час як інші переважно звертають увагу дієслів на їхні безпосередні об'єкти. Обчислення для кожної з голів уваги можуть виконуватися паралельно, що уможливлює швидку обробку. Виходи шару уваги зчіплюють, щоби передавати їх до шарів нейронних мереж прямого поширення.

Кодувальник 

Кожен кодувальник () складається з двох головних складових: механізму самоуваги (), та нейронної мережі прямого поширення. Механізм самоуваги приймає кодування входу з попереднього кодувальника, та зважує їхню релевантність одне одному, щоби породити кодування виходу. Нейронна мережа прямого поширення здійснює подальшу обробку кожного кодування виходу окремо. Ці кодування виходу відтак передають наступному кодувальникові як його вхід, так само як і декодувальникам.

Перший кодувальник отримує як вхід не кодування, а інформацію про положення та вкладення послідовності входу. Інформація про положення є необхідною трансформерові, щоби використовувати порядок послідовності, оскільки жодна інша частина трансформера його не використовує.

Декодувальник 

Кожен декодувальник () складається з трьох головних складових: механізму самоуваги, механізму уваги над кодуваннями, та нейронної мережі прямого поширення. Декодувальник працює подібно до кодувальника, крім вставленого додаткового механізму уваги, що натомість дістає релевантну інформацію з кодувань, породжених кодувальниками.

Подібно до першого кодувальника, перший декодувальник бере як свій вхід не кодування, а інформацію про положення та вкладення послідовності виходу. Трансформер мусить не використовувати для передбачування виходу поточний або майбутній вихід, тож послідовність виходу мусить бути частково приховано, щоби запобігти цьому зворотному потокові інформації. За крайнім декодувальником йде завершальне лінійне перетворення та шар softmax, щоби виробляти ймовірності виходу над словником.

Альтернативи 

Тренування архітектур на трансформеровій основі може бути витратним, особливо для довгих речень. До альтернативних архітектур належить Реформер (, що знижує обчислювальне навантаження з  до ) та моделі на кшталт ETC/BigBird (які можуть знижувати його до ), де  є довжиною послідовності. Це здійснюється шляхом застосування  та оборотних шарів ().

Орієнтир для порівнювання трансформерових архітектур було запроваджено наприкінці 2020 року.

Тренування 

Трансформери, як правило, підлягають напівавтоматичному навчанню, що включає спонтанне попереднє тренування, з наступним керованим тонким налаштуванням. Попереднє тренування, як правило, виконують на більшому наборі даних, ніж тонке налаштування, через обмежену доступність мічених тренувальних даних. До задач попереднього тренування та тонкого налаштування зазвичай належать:

 моделювання мов
 передбачування наступного речення
 відповідання на питання
 розуміння прочитаного
 аналіз тональності
 перефразовування

Застосування 

Трансформер досяг великого успіху в обробці природної мови (ОПМ), наприклад, в задачах машинного перекладу та передбачування часових рядів. Багато попередньо натренованих моделей, такі як GPT-2, GPT-3, ChatGPT (GPT-3.5), BERT, XLNet та RoBERTa, демонструють здатність трансформерів виконувати широкий спектр таких пов'язаних з ОПМ задач, і мають потенціал знаходити застосування в реальному світі. До них можуть належати:

 машинний переклад
 реферування документів
 породжування документів
 розпізнавання іменованих сутностей (РІС)
 
 розуміння відео.

2020 року було показано, що архітектуру Трансформер, а точніше GPT-2, може бути налаштовано для гри в шахи. Трансформери було застосовано до обробки зображень з результатами, конкурентноздатними у порівнянні зі згортковими нейронними мережами.

Втілення 

Трансформерову модель було втілено в стандартних бібліотеках глибинного навчання, таких як TensorFlow та PyTorch.

Transformers є бібліотекою, що виробляє , яка пропонує архітектури на основі трансформерів та попередньо натреновані моделі.

Див. також 
 Персівер
 GPT-3
 
 Зорові трансформери

Примітки

Література 
 Hubert Ramsauer et al. (2020), "Hopfield Networks is All You Need" , сигнальний примірник, поданий для ICLR 2021. ; див. також блог  авторів. 
— Обговорення дії трансформерового шару як еквіваленту гопфілдового уточнення, що наближує вхід до однієї з нерухомих точок (образів подання) неперервнозначної мережі Гопфілда.

Посилання 
 Alexander Rush, The Annotated transformer , Harvard NLP group, 3 April 2018 

Штучні нейронні мережі